Martu, wie auch Amurru ist

 die sumerische Bezeichnung für die Amurriter
 eine mesopotamische Gottheit, siehe Martu (Gott)

Martu bezeichnet zudem 

 ein Stamm australischer Ureinwohner, siehe Martu (Aborigines)